Манастиреа има више значења:

 Манастиреа (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Манастиреа (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Манастиреа (Делешти), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Манастиреа (Малуштени), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Манастиреа (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији